Cop – drugi album studyjny amerykańskiego zespołu Swans, wydany w 1984 przez K.422. Wersja CD (pod tytułem Cop / Young God) ukazała się w 1992 nakładem K.422 oraz Young God Records i zawiera dodatkowo wszystkie utwory z późniejszego minialbumu Young God.

Muzycznie Cop stanowi kontynuację pierwszego albumu Filth z jeszcze wolniejszymi tempami, bardziej uproszczoną strukturą utworów i ciężkim brzmieniem gitar zbliżającym się wręcz do stylistyki metalowej. Podobnie jak na poprzedniku muzykę na płycie skomponowali wszyscy członkowie zespołu, teksty napisał Michael Gira.

Lista utworów 
Wersja LP:

Dodatkowe utwory (z minialbumu Young God) w wersji CD:

Twórcy 
 Michael Gira – śpiew, taśmy
 Norman Westberg – gitara elektryczna
 Harry Crosby – gitara basowa
 Roli Mosimann – perkusja, taśmy

Reedycje 
W 1999 nakładem Thirsty Ear, a w 2005 i 2010 nakładem Some Bizarre ukazała się dwupłytowa reedycja pod tytułem Cop / Young God / Greed / Holy Money. Pierwszy dysk zawiera album Cop oraz minialbum Young God (wraz z dwoma dodatkowymi utworami), natomiast drugi dysk zawiera kompilację Greed / Holy Money:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka albumu
 Album na stronie Young God Records

Albumy muzyczne wydane w roku 1984
Albumy Swans
Albumy wyprodukowane przez Michaela Girę